Bonin-eilanden, een archipel van 30 subtropische eilanden ongeveer 1000 km ten zuiden van Tokio, Japan
Bonin - Bovin - Bovyn. Patriciersfamilie uit Brugge